Pustków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Pustków (Dębica) in der Gmina Dębica, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Pustków (Gut Tschöpeln) in der Gmina Trzebiel, Woiwodschaft Lebus
 Pustków (Schadehof) in der Gmina Cieszków, Woiwodschaft Niederschlesien
 Pustków (Ozimek) in der Gmina Ozimek, Woiwodschaft Opole